Новы-Двур — топоним

 Новы-Двур (гмина) — гмина (волость) в Подлясском воеводстве Польши
 Новы-Двур (деревня) — деревня в Подлясском воеводстве Польши